ECM Prague Open 2008 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP Challenger для мужчин и 4-й категории WTA для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Праге, Чехия. Мужчины выявили лучших в 13-й раз в истории, а женщины — в 12-й.

Турнир прошёл с 28 апреля по 4 мая 2008 года на кортах клуба Tenisový areál Štvanice.

Победители прошлого года:
 мужчины одиночки —  Душан Лойда
 женщины одиночки —  Акико Моригами
 мужчины пары —  Томаш Цибулец /  Джордан Керр
 женщины пары —  Петра Цетковская /  Андреа Главачкова

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Ян Герных обыграл  Лукаша Длоуги со счётом 4-6, 6-2, 6-4.

Женщины 

 Вера Звонарёва обыграла  Викторию Азаренко со счётом 7-6(2), 6-2.
 Звонарёва выигрывает 1-й титул в году и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Азаренко уступает свой 4-й одиночный финал в туре ассоциации из четырёх.

Парные турниры

Мужчины 

 Лукаш Длоуги /  Петр Пала обыграли  Душана Карола /  Ярослава Поспишила со счётом 6-7(2), 6-4, [10-6].

Женщины 

 Андреа Главачкова /  Луция Градецкая обыграли  Джилл Крейбас /  Михаэллу Крайчек со счётом 1-6, 6-3, [10-6].
 Главачкова выигрывает 1-й титул в году и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Градецкая выигрывает свой 1-й титул в году и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 ECM Prague Open

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Чехия
Теннис
Апрель 2008 года
Май 2008 года
2008